Баоша́нь () — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР).

География 
Баошань расположен в северной части Шанхая, в дельте реки Янцзы, при впадении в неё реки Хуанпу. Площадь района — 424,6 кв. км.

История 
Долгое время это была обычная сельская местность в составе уезда Цзядин. В 1725 году из уезда Цзядин был выделен отдельный уезд Баошань (宝山县). В историю вошла местная деревня Усун, возле которой во время Первой опиумной войны 16 июня 1842 года состоялась битва при Усуне.
 
В 1937 году на территории Баошаня происходили ожесточённые бои битвы за Шанхай. В годы Второй мировой войны японцы разместили здесь лагерь, в который были помещены американские морские пехотинцы, пленённые на острове Уэйк.

После того, как во время гражданской войны войска китайских коммунистов форсировали Янцзы и заняли территории к югу от неё, в мае 1949 года был образован Специальный район Сунцзян (松江专区), в состав которого вошёл и уезд Баошань. В 1958 году уезд был передан под юрисдикцию Шанхая.

В 1960 году из уезда Баошань был выделен район Усун (吴淞区). В 1988 году район Усун и уезд Баошань были объединены в район городского подчинения Баошань.

Население 

Согласно переписи 2010 года население Баошаня составляло 1,9 млн человек. Местные жители говорят на шанхайском диалекте, трудовые мигранты из Северного и Центрального Китая — на локальных диалектах путунхуа.

Административно-территориальное деление 
Район Баошань делится на 3 уличных комитета, 9 посёлков и Промышленный парк (Baoshan Industrial Park, 宝山城市工业园区).

Уличные комитеты:
 Усун (Wusong Subdistrict,	吴淞街道)
 Чжанмяо (Zhangmiao Subdistrict, 张庙街道)  
 Юи-роуд (Youyi Road Subdistrict, 友谊路街道)

Посёлки:
 Гаоцзин (Gaojing town, 高境镇)
 Гуцунь (Gucun town, 顾村镇)
 Дачан (Dachang town, 大场镇)
 Лодянь (Luodian Town, 罗店镇)
 Лоцзин (Luojing town, 罗泾镇)
 Мяохан (Miaohang town, 庙行镇)
 Суннань (Songnan town, 淞南镇)
 Юэпу (Yuepu town, 月浦镇)
 Янхан (Yanghang town, 杨行镇)

Экономика 
В районе Баошань размещаются штаб-квартира и предприятия крупнейшей китайской сталелитейной корпорации Baoshan Iron and Steel, входящей в состав China Baowu Steel Group. На берегу Янцзы расположена крупная ТЭС Шидункоу.

В районе имеется несколько промышленный кластеров, в том числе Baoshan Industrial Zone и Luodian Industrial Zone.

Транспорт

Водный 
Вдоль побережья Хуанпу расположены многочисленные причалы Шанхайского порта, в том числе контейнерный терминал. Также в районе расположен терминала Чжанхуабан Шанхайского порта, через который экспортируются автомобили. Грузопассажирские паромы соединяют Баошань с Чунминдао, Путо и другими островами.

Рельсовый 

Баошань обслуживают четыре линии Шанхайского метрополитена: Первая (Миньхан — Баошань), Третья (Сюйхой — Баошань), Седьмая (Пудун — Баошань) и Восемнадцатая (Пудун — Баошань). В районе расположено крупное депо метрополитена.

Через территорию района проходят железнодорожные линии Наньсян — Хэцзявань (Баодин) и Хэцзявань (Баодин) — Янпу.

Автомобильный 
Имеются многочисленные автобусные маршруты, в том числе соединяющие Баошань с Народной площадью.

Культура 

В районе расположен научно-технологический парк «Залив мудрости» с Музеем трехмерной печати, библиотекой и другими учреждениями культуры.

Образование 
В Баошане расположен главный кампус Шанхайского университета.

Здравоохранение 
 Больница Хуашань Фуданьского университета
 Больница Иган 
 Больница Цзиньхой Канфу
 Вторая реабилитационная больница

Достопримечательности 

 Древний форт Усун
 Баошаньский храм
 Храм Суннань 
 Военно-морской музей Шанхая
 Шанхайский музей стекла
 Парк Гуцунь
 Парк Суннань

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Районы Шанхая